Meru ist:
 ein altägyptischer Beamter, siehe Meru (Vorsteher der Siegler)
 ein heiliger Berg der asiatischen Mythologie, siehe Meru (Mythologie)
 die Frau des Nabhi und Mutter des Rishaba in der indischen Mythologie, siehe Meru (Mutter des Rishaba)
 der Name der Pagoden in hinduistischen Tempeln auf Bali
 ein Vulkan in Tansania, siehe Mount Meru
 Meru (Garhwal) (auch Meru Peak), Berg im indischen Teil des Himalaya
 ein Ort in Frankreich, siehe Méru
 ein Ort in Kenia, siehe Meru (Kenia)
 eine Ethnie in Tansania und Kenia, siehe Meru (Volk)
 der Meru-Nationalpark in Kenia
 die Meru-Foundation ist eine Organisation zur Unterstützung und Verbreitung der Forschungen von Stan Tenen
 eine historische ägyptische Bezeichnung für ein Pflanzenöl, siehe Meru-Öl
 eine monotypische Gattung der Käfer, siehe Meru phyllisae
 eine Outdoormarke für Textilien und Ausrüstung von Globetrotter Ausrüstung & engelhorn sports, 

Meru ist der Familienname von:
 Horst Meru (1936–2012), deutscher Designer